Alva Myrdal – szwedzka dyplomatka, socjolog, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
 Gunnar Myrdal – ekonomista, polityk i socjolog szwedzki , laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii
 Myrdal (stacja kolejowa) – węzłowa stacja kolejowa w Norwegii